Нарвская застава:

 Нарвская застава — историческая застава на юге Санкт-Петербурга
 Государственный краеведческий музей «Нарвская застава»
 «Нарвская застава» (газета Администрации Кировского района) — свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 78-00380
Нарвская застава — регбийный клуб из Санкт-Петербурга. В 2019 выступает в Высшей лиге чемпионата России по регби (зона Центр)